CD Nacional je název několika fotbalových klubů:

 CD Nacional – portugalský fotbalový klub založený roku 1910
 CD Nacional (Mexiko) – mexický fotbalový klub založený roku 1916
 CD Nacional de Madrid – španělský fotbalový klub založený roku 1924